Nguila peut désigner :
 Nguila-Baboute, un village du Cameroun situé dans la commune de Ntui,
 Nguila-Haoussa, un village du Cameroun situé dans la commune de Ntui,
 Moungounga Nkombo Nguila, un homme politique de la République du Congo.